Sundaram ist der Familienname folgender Personen:

 Navina Sundaram (1945–2022), indisch-deutsche Fernsehjournalistin, Redakteurin und Filmemacherin
 Rajarethinam Arokiasamy Sundaram (1905–1998), indischer Geistlicher, Bischof von Tanjore
 Saraswathi Sundaram (* 1985), indische Speerwerferin
 Vivan Sundaram (* 1943), indischer Künstler